

Prénom 
Mounir (qui selon les pays peut s'écrire également Monir ou Munir) est un prénom arabe (en ), signifiant fulgurant, éclairant ou lumineux (munîr). Il signifie également la brillance, l'étincelance. Ce prénom est principalement présent dans les pays du Maghreb tels que l'Algérie, le Maroc la Tunisie et la Libye.

Mounir est issu de la racine n.w.r, liée à la notion de fulgurance et apparenté aux prénoms arabes Nour (nûr : lumière) et Anouar, et au prénom hébreu masculin Meir et au prénom Lucien.

Patronyme 

 Mohamed Mounir (1954-), un chanteur et comédien égyptien ;
 Sherif Mounir (1959-), un acteur égyptien.

Prénom arabe
Prénom masculin